Il ritorno del re – romanzo di John Ronald Reuel Tolkien del 1955, terzo della saga de Il Signore degli Anelli
Il ritorno del re – film di animazione del 1980 tratto dal romanzo, diretto da Jules Bass e Arthur Rankin Jr.
Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re – film del 2003 tratto dal romanzo, diretto da Peter Jackson
Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re – videogioco del 2003 tratto dall'omonimo film